Deux sous-marins de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Springaren :

 Le , un sous-marin de classe Delfinen lancé en 1935 et détruit en 1956.
 Le , un sous-marin de  lancé en 1961 et détruit en 1987.

Notes et références